Првенство Енглеске у рагбију 2003/04. (службени назив: 2003–04 Zurich Premiership) је било 17. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге је испао Ротерам, а титулу су освојили Воспси пошто су у финалу победили Бат.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Воспс - Нортхемптон 57-20

Финале

Бат - Воспс 6-10

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 16 120
 Нортхемптон 11 142 
 Лондон ајриш 10 657
 Глостер 10 237
 Бат 9 706
 Воспс 7 731
 Њукасл 7 571
 Сараценс 7 234
 Сејл 6 984
 Харлеквинс 6 785
 Лидс 4 198
 Ротерам 3 269

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2003.
Рагби у 2004.